Pojem Love in the Afternoon má vícero významů:

 Odpolední láska – český název amerického filmu režiséra Billyho Wildera z roku 1957
 Love in the Afternoon (film, 2000) – Originální název kubánského filmu režiséra Sergia Marcana z roku 2000
 Po lásce – Anglický název filmu francouzského režiséra Erica Rohmera z roku 1972